«The One» () — четвёртый сингл с третьего студийного альбома группы Backstreet Boys — «Millennium».

Список композиций

Релиз 
В интервью на телешоу The View в 2005 году, участники группы рассказали, что они никогда всерьёз не рассматривали песню «The One» в качестве будущего сингла. Backstreet Boys проводила голосование среди своих поклонников. Песня-победитель должна была стать следующим синглом с альбома. После того как Ник Картер проголосовал за "The One ", часть его поклонников последовала его примеру. Остальные участники группы хотели бы видеть синглом песню «Don’t Want You Back».

Музыкальное видео 
Режиссёрами клипа являются Крис Хафнер и участник группы Кевин Ричардсон. Начальные титры выражают благодарность поклонникам и персоналу. Видео состоит из нарезки кадров закулисной и концертной жизни Backstreet Boys во время тура Into the Millennium Tour.

Ссылки 
 
 Официальный сайт группы

Синглы Backstreet Boys
Синглы 2000 года
Песни, написанные Максом Мартином
Песни 2000 года
Синглы Jive Records